Ilha Sao Pedro kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Ilha São Pedro (ö i Brasilien, Roraima), 
 Ilha São Pedro (ö i Brasilien, Amazonas), 

Robotskapade Brasilienförgreningar